Місячний сарос 112 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 20 травня 859 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 12 липня 2139, коли місяць останній раз торкнеться її південного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 15 повних затемнень від 18 березня 1364 до 27 серпня 1616, 21 часткове перед повними від 3 серпня 985 до 8 березня 1346 і 22 часткових після повних від 7 вересня 1634 до 25 квітня 2013.

Останнє дотепер затемнення цієї серії відбулось 25 квітня 2013. Воно було останнім частковим у серії. Наступне відбудеться 7 травня 2031. Воно буде першим з другої стадії півтіньових затемнень.

Найдовшим у серії повним затемненням було 36-е, яке відбулось 2 червня 1490 і тривало 99,8 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 112 

Місячні сароси